Лас Палмас Уно има више значења:

 Лас Палмас Уно (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Палмас Уно (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас Уно (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику